Yoann Lopez, né le  à Marseille, est un entrepreneur français. Il est le fondateur de Snowball qui est une entreprise média finance française centrée autour des newsletters.

Biographie 
Après avoir terminé ses études d'économie, Yoann Lopez se lance dans le monde des startups et de l'entrepreneuriat. Passionné par les investissements, les finances personnelles et les crypto-monnaies, il crée la newsletter Snowball en mars 2020 dans le but de démocratiser les questions liées à l'argent. Snowball est une newsletter qui permet aux lecteurs d'acquérir des connaissances pratiques sur leurs finances personnelles et de comprendre comment réaliser des investissements judicieux. Investir régulièrement plutôt que de faire un gros investissement unique permet de réduire le risque financier au fil du temps.

En septembre 2022, Snowball rejoint l'accélérateur du Groupe Les Échos-Le Parisien.

Il publie aux éditions Eyrolles L'effet Snowball, ou comment investir avec intelligence. Ce livre centralise le contenu de sa newsletter spécialisée dans la gestion des finances personnelles. En outre, il offre des conseils sur la gestion financière, les investissements et les effets psychologiques de ces activités.

Missions 

Yoann Lopez, ancien directeur marketing d'une startup, a changé de carrière pour lancer Snowball en 2020, une newsletter qui enseigne aux lecteurs les finances personnelles. Pour lui, la démocratisation de l'investissement sur les médias sociaux est une arme à double tranchant : elle ouvre la porte à la fraude et aux faux espoirs tout en ouvrant la voie à une meilleure compréhension du monde financier. Il croit modestement que son rôle et celui des éducateurs financiers en général est de démontrer que le risque est réel et que les périodes d'euphorie comme celle associée aux marchés des cryptomonnaies ne durent pas éternellement. Il faut donc privilégier selon lui la diversification des investissements et une approche de long terme.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Snowball (Newsletter)

Liens externes 
 
 Site officiel Snowball
 Newsletter
 Créer un business en ligne avec une Newsletter
 Rendre les finances personnelles attractives aux jeunes générations

Entrepreneur français
Naissance en juin 1987
Naissance à Marseille